Zwei an einem Tag steht für:

 Zwei an einem Tag (Roman), ein Buch des britischen Schriftstellers David Nicholls aus dem Jahr 2009
 Zwei an einem Tag (Film), ein amerikanisch-britisches Filmdrama der Regisseurin Lone Scherfig aus dem Jahr 2011